Дуайт Ейзенхауер (14 жовтня 1890, м. Денісон, Техас — 28 березня 1969, Вашингтон) — американський військовий і державний діяч, 34-й Президент США, один з головних американських воєначальників Другої світової війни, головнокомандувач сил Антигітлерівської коаліції в Європі, генерал армії (1944), кавалер багатьох нагород, зокрема радянського ордена «Перемога» (1945).
 Меймі Ейзенхауер (14 листопада 1896 — 1 листопада 1979) — дружина президента Дуайта Ейзенхауера і Перша леді США з 1953 до 1961.
 USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69),  Дуайт Ейзенхауер (авіаносець) 
 Долар (Ейзенхауер) (англ. Eisenhower dollar) — монета США, яка карбувалася у 1971-1978 роках, отримала свою назву завдяки зображенню портрета Дуайта Ейзенхауера.
 Джон Ейзенхауер, Джон Шелдон Доуд Ейзенхауер (англ. John Sheldon Doud Eisenhower, 3 серпня 1922 — 21 грудня 2013) — американський офіцер, посол і військовий історик.